Nowe zwariowane melodie (ang. New Looney Tunes; pierwszy sezon jako Królik Bugs: serial twórców Zwariowanych melodii, ang. Wabbit: A Looney Tunes Production lub Bugs! A Looney Tunes Production, 2015–2019) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Warner Bros. Animation.

Serial został potwierdzony w marcu 2014 razem z pozostałymi rebootami klasycznych seriali ze studia Warner Bros. m.in. Wyluzuj, Scooby Doo! oraz Tom i Jerry Show. Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 21 września 2015 na amerykańskim Cartoon Network, a dwa tygodnie później 5 października w amerykańskim Boomerangu. W Polsce serial zadebiutował 26 grudnia 2015 na polskim Boomerangu, a 6 października 2018 na ogólnodostępnym kanale (TVP ABC).

Fabuła 
Serial opisuje nowe perypetie Królika Bugsa oraz jego przyjaciół, m.in. Yosemite Sama, Kojota, Diabła Tasmańskiego i wielu innych. W każdym odcinku główny bohater stanie do walki ze swoimi wrogami, nie tylko sam – ale także z pomocą nowych przyjaciół: wiewiórki Squeaksa oraz brązowego stworzenia – Wielkiej Stopy, którzy staną się kolegami królika Bugsa.

Od drugiej serii uwaga koncentruje się bardziej na przygodach Kaczora Daffy’ego i Prosiaka Porky’ego (najczęściej występują razem), a także innych bohaterów Zwariowanych Melodii.

W trzeciej serii pojawiają się te postacie ze Zwariowanych Melodii, które występują rzadziej, tj. Marek Antoniusz i Kocia Łapka, mysz Smarkaś, gofery Mac i Tosh czy Wiedźma Hazel.

Postacie

Istniejące 

 Królik Bugs
 Yosemite Sam
 Kojot Wiluś
 Kurak Leghorn
 Żaba Michigan
 Diabeł Tasmański (Taz) (w odcinku Rocker za biurkiem jako Theodore Tazmania)
 Prosiak Porky
 Hubie i Bertie
 Elmer Fudd
 Kaczor Daffy
 Żółw Cecil
 Pepé Le Swąd (jako agent)
 Blaque Jacque Shelaque
 Kanarek Tweety
 Kot Sylwester
 Babcia (jako Madame Rosenkrantz)
 Struś Pędziwiatr
 Marsjanin Marvin
 Hrabia Drapistrup
 Koza Gabby
 Świnka Petunia
 Speedy Gonzales
 Marek Antoniusz
 Pete Puma
 Kot Claude
 Króliczka Lola
 Kocia Łapka
 Mysz Smarkaś
 Wiedźma Hazel
 Goffery Mac i Tosh

Nowe 
 Wiewiórka Squeaks – najlepszy przyjaciel i towarzysz Bugsa. Porozumiewa się za pomocą pisków (chociaż w późniejszych odcinkach potrafi też mówić). Uwielbia żołędzie i grę w karty; potrafi też szybować.
 Wielka Stopa – kolejny przyjaciel Bugsa (chociaż często go denerwuje). Często mówi na Królika „Damulko”, chociaż ten jest samcem. Pomimo swojej niewielkiej inteligencji i braku cierpliwości udaje mu się razem z Bugsem uciec przed zginięciem z rąk oddziału specjalnego.
 Członkowie oddziału specjalnego – polują na Wielką Stopę w pierwszej serii, a w drugiej próbują przechwycić penDrive’a z tajnymi danymi, a później powstrzymać agenta Pepé Le Swąda. Są ubrani w białe skafandry i uzbrojeni w broń laserową.
 Sir Krótka Bródka – rycerz. Często poluje na stworzenia, które później są ratowane przez Bugsa i Squeaksa (lub Daffy’ego). Nie cierpi, jak ktoś z niego kpi, a jego najlepszym przyjacielem jest miecz Derk.
 Cal (właściwie Vladimir Angelo Chafong Reginald McMurtry) – bejsbolista, sportowiec, gladiator, jednym słowem wielki i silny mężczyzna. Nie lubi, jak ktoś wkracza na jego, jak to nazywa, „Strefę Cala”.
 Sknerus O’Hardy (również jako Skrzat Powsinoga) – skrzat z Irlandii. Zawsze próbuje zdobyć amulet na ogromne szczęście (w pierwszej serii była to łapka Królika Bugsa, a w drugiej szczęśliwy kaczor – Daffy), jednak jego próby kończą się niepowodzeniem. Ma kuzynkę Mary.
 Carl – królik – Ponury Żniwiarz z kosą z sierpem w kształcie marchewki. Próbuje zabrać Królika Bugsa z tego świata, jednak mu się to nie udaje.
 Leslie P. Lilylegs (w odcinku Wygrać w golfa jako Lesio Pierwszy Wielki) – niski, starszy mężczyzna w okularach, pełniący najczęściej podrzędne funkcje (np. wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych lub drugiego asystenta młodszego koordynatora imprez). Próbuje awansować, jednak mu to nie wychodzi (głównie przez Bugsa lub Daffy’ego).
 Barbarzyńca – kolejny wróg Bugsa, który chce zagarnąć lasy, w których on mieszka (często przy użyciu maczugi). Jego zwierzęciem domowym jest niedźwiedź polarny Krakos. Nie lubi, jak ktoś mu coś kradnie.
 Thes – lew, król sawanny z wadą wymowy. Lubi, jak się jemu służy. Próbuje zjeść Squeaksa albo Bugsa, ale często mu się to nie udaje.
 Śnieżny jeleń – zwierzę, które odpowiada za zimę w lesie. Nie lubi, gdy ktoś dotyka jego ogonek.
 Shifty – szczur, który nie lubi przegrywać. Często oszukuje, aby mieć jak najwięcej dla siebie (jednak Bugs mu na to nie pozwala).
 Jack – nie lubi, gdy Bugs mu przeszkadza i go denerwuje. Miał psa o imieniu Shelby, ale się go pozbył, gdy ten nie złapał i zagryzł Bugsa.
 Boyd – ptak walczący o miłość (aż do przesady, czym denerwuje Bugsa).
 Claudette – lisiczka pochodząca z Francji; agentka. Jej misje najczęściej kończą się niepowodzeniem (pod warunkiem, że wmiesza się w nie Bugs). Regularnie odrzuca zaloty agenta Pepé Le Swąda.
 Pampreen Perdy – bogata dziewczynka mieszkająca w rezydencji; zbierała najlepsze marchewki dla swojego konia Puddinga, jednak po tym, jak z grubego zwierza przemienił się w pięknego rumaka, znienawidziła go. Ma brata Paula.
 Ivana – wysoka kobieta z charakterystyczną fryzurą i twarzą; jej cechą główną jest zgrzytanie zębami. Bugs często psuje jej plany lub pracę.
 Ślimakozjusz Pierwszy – słoń morski. Zawsze chce być pierwszy; nie lubi, jak ktoś wchodzi na jego posesję i nie lubi zmian.
 Squint Eatswood – bóbr. Nie cierpi innych zwierząt (a zwłaszcza królików), a miejsca, które zajmuje (lub chce zająć), są „tylko dla bobrów”. W wyborach na burmistrza lasu mierzył się z Bugsem i wiewiórką, ale przegrał (Bugs zresztą też).
 Tad Tucker – surwiwalowiec z Australii. Prezentuje swoje czyny przed kamerą, jednak często Bugs mu psuje pomysły i działania, ponieważ ten uwielbia królicze mięso.
 Dr. Clovenhoof – owca. Naukowiec (według Bugsa „Nieukowiec”) i wynalazca; jego wynalazki nie są zazwyczaj udane, ale Bugs pomaga mu je naprawić.
 Koń Horace – ochroniarz. Często pracuje razem z Porky'm, a nawet jest jego szefem. Uwielbia aquadance.
 Viktor – wysoki i szczupły mężczyzna z długimi blond włosami (prawdopodobnie pochodzi ze Szwecji). Często zachowuje się arogancko wobec Bugsa (i Daffy’ego), co obraca się przeciwko niemu. Mówi o sobie przeważnie w trzeciej osobie. Viktorowi towarzyszy trójka fanów, którzy najpierw uwielbiają go bezgranicznie, ale po jego niepowodzeniach stają się fanami drugiej strony.
 Druh Orzeł – prowadzi grupę harcerską, w której jest trzech skautów: niedźwiadek, szop pracz i łasica. Chciał udowodnić, że jest lepszym skautem od Bugsa; nie wierzył w istnienie Zajączka Wielkanocnego. Uważał się też za najlepszego raperowego freestyle'owca, dopóki Bugs i jego przyjaciele nie nauczyli się dobrze rapować.
 Elliot Sampson – ryś amerykański. Harcmistrz, a w późniejszych odcinkach szef Porky’ego, który zawsze mu grozi, że go zwolni, jeśli nie wypełni dobrze swojej pracy.
 Minnesota Rats – dosyć otyły, ale bogaty szczur. Właściciel klubu bilardowego, w którym Bugs ogrywał Shifty’ego. Ma żyłkę do interesów, ale potrafi też kłamać i kraść. Czasami towarzyszą mu Hubie i Bertie.
 Paul Perdy – bogaty otyły chłopiec, brat Pampreen. Wziął Bugsa do swojej rezydencji jako „przyjaciela”, gdyż nie miał z kim się bawić.
 Trey Hugger – ekoaktywista, obrońca zwierząt i ich praw; hipster. Przestał być na chwilę eko po tym, jak go Kurak zagadywał o ekologii. Czasem zdarza mu się przesadzić z zieloną herbatą.
 Rhoda Łomot – ciemnoskóra wrestlerka. Kobieta, która uważa się za najlepszą (a na pewno za lepszą od Bugsa); jednak jej myślenie okazuje się być zgubne. W późniejszych odcinkach rywalizuje z Lolą.
 Bracia Wright (Curt i Głąbek) – dwaj zarośnięci bracia (Curt na czarno, a Głąbek na jasno), przebywający i współpracujący ze sobą. Niezbyt inteligentni i głupi, przez co doprowadzają do szału Daffy’ego. Często przekręcają wyrazy (np. „samowlot” lub „lasomot” zamiast „samolot”, „dyniomyt” zamiast „dynamit” itp.); myślą, że niedźwiedź to pies (lub według nich „pieseł”). U nich sprawdza się powiedzenie, że „głupi ma zawsze więcej szczęścia niż rozumu”.
 Luftmysz – drugie wcielenie Smarkasia, mówiące zupełnie innym głosem. Mysi bohater w stroju nietoperza, który walczy ze złem wyrządzanym wszystkim myszom i innym gryzoniom.

Obsada 
 Jeff Bergman –
 Królik Bugs,
 Kurak Leghorn,
 Elmer Fudd,
 Sylwester
 Carlos Alazraqui –
 Shameless O’Scanty,
 Leslie P. Lilylegs,
 Elliot Sampson,
 Tad Tucker
 Dee Bradley Baker –
 Wiewiórka Squeaks,
 Kaczor Daffy
 Eric Bauza –
 Cal,
 agent Pepé Le Swąd,
 Marsjanin Marvin
 Jim Cummings –
 Diabeł Tasmański (Theodore),
 Blacque Jacque Shellaque
 J.P. Karliak – Kojot
 Maurice LaMarche – Yosemite Sam (seria pierwsza)
 Fred Tatasciore – Yosemite Sam (seria druga i trzecia)
 Matthew Mercer – Wielka Stopa
 Carla Renata –
 Babcia,
 Zębowa Wróżka
 Bob Bergen –
 Prosiak Porky,
 Tweety

 Matt Craig –
 żółw Cecil,
 Trey Hugger

i inni

W niektórych odcinkach brali udział goście specjalni: Snoop Dogg (odcinek MC Kłólik), Sean Astin (odcinki Prosiak na boisku, Poszukiwacze i Opowieść poniedziałkowa, cz. 2) oraz Axl Rose (odcinek Rockapokalipsa, cz. 2).

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Wystąpili:

 Tomasz Kozłowicz –
 Królik Bugs,
 Speedy Gonzales (odc. 102)
 Stefan Knothe –
 Kaczor Daffy,
 recepcjonista (odc. 49b)
 Mirosław Guzowski – Prosiak Porky
 Wojciech Machnicki – Yosemite Sam
 Janusz Wituch –
 mężczyzna (odc. 1a),
 Wielka Stopa,
 mężczyzna wynajęty przez Sama (odc. 6b),
 jeden z mężczyzn przed Białym Domem (odc. 7a),
 śnieżny jeleń (odc. 8b, 46b, 76b),
 strach na wróble (odc. 12b),
 duch (odc. 19a),
 dziennikarz (odc. 21a),
 żaba Michigan (odc. 21b),
 bóbr (Squint Eatswood) (odc. 23a, 34b, 36a),
 szef Taza (odc. 24b),
 śpiewający hipopotam (odc. 40a),
 dostawca pizzy (odc. 41b),
 Red Omaha (odc. 84b, 96a, 96b, 104a, 120b, 128b, 133b),
 muł Pacyfik (odc. 92b),
 jeden z braci Wright (Głąbek) (odc. 105b, 138b, 154a, 156),
 sierżant (odc. 110b),
 indyk (odc. 112a),
 porucznik (odc. 147)
 Jakub Szydłowski –
 Kojot Wiluś,
 jeden z członków oddziału specjalnego (odc. 2b),
 ptak #1 (Jerry) (odc. 8b),
 sprzedawca (odc. 21a),
 Snoop Dogg (odc. 87),
 rekin Kevin (odc. 96b, 102b, 147b),
 Tad Tucker (odc. 145b),
 koń Horace (odc. 147b, 153b, 156a)
 Adam Pluciński –
 Squeaks,
 termometr (odc. 23a),
 Straszydło (odc. 25b),
 Justin (odc. 116b, 122b, 156b),
 Tosh (odc. 128b),
 żona trolla mostowego (odc. 139b),
 Hanna Kinder-Kiss –
 staruszka (odc. 1a),
 babcia (odc. 4b, 10b),
 niedźwiedzica (odc. 8b),
 kobieta-Yeti (odc. 54b),
 Ellie Mae (odc. 57a, 101b (jako leśna wróżka), 142b (jako dżinka)),
 Melizanda Hopopowycz (odc. 154b)
 Paweł Szczesny –
 Sir Krótka Bródka,
 konduktor (odc. 1a),
 gruby policjant (odc. 2a),
 kierowca śmieciarki (odc. 15b),
 król (odc. 52b, 83a),
 Luftmysz (odc. 112b, 129a, 132a)
 Grzegorz Kwiecień –
 wojownicy ninja (odc. 1b),
 chudy policjant (odc. 2a),
 szef oddziału specjalnego (odc. 2b),
 słońce (odc. 8b),
 ptak #1 (Boyd) (odc. 10b, 68b),
 strażnik dobrych manier (odc. 15b),
 pilot samolotu (odc. 17b),
 robot z przyszłości (odc. 21b),
 łoś (odc. 23a),
 Viktor,
 Hamlet (głos w filmie) (odc. 61b),
 Paul Perdy (odc. 62a, 71b, 99b),
 Marsjanin Marvin,
 rekin Robert (odc. 96b, 102b, 147b),
 strażnik rzymski #2 (odc. 97b),
 dżin (odc. 107a, 142b)
 Aleksander Mikołajczak –
 Leslie P. Lilylegs (odc. 7a, 31a, 52b, 67a, 71a, 83a, 95a, 99b, 114b, 140b, 143a, 151b),
 mnich (odc. 2b),
 Mel-9000 (odc. 111a),
 pracownik obsługi statku z wodą (odc. 137b)
 Zbigniew Konopka –
 Vladimir Angelo Chafong Reginald McMurtry (Cal) (odc. 5a, 53b, 70b, 74b, 97b, 109b, 115b, 125a, 133a, 135a, 145a),
 Snorts (odc. 8a),
 pan Bennie Briarwood (odc. 31a, 67a),
 Ślimakozjusz Pierwszy (odc. 38a),
 Minnesota Rats,
 rabuś z metalem do piętnowania (odc. 96a),
 strażnik #2 (odc. 104a)
 Cezary Kwieciński –
 skrzat Powsinoga (Sknerus O’Hardy) (odc. 5b, 36b, 39a, 40b),
 Shifty (odc. 9a, 35b),
 Puszysty Terry (odc. 19b),
 Diabeł Tasmański – Taz (Theodore Tazmania) (odc. 24b, 95b, 101b, 103b),
 łowca talentów #2 (Dale) (odc. 42b),
 rabuś z pałką (odc. 96a),
 strażnik #1 (odc. 104a)
 Jacek Król –
 Todd Randall (odc. 7a),
 Jack (odc. 10a, 13a),
 bejsbolista (odc. 12b),
 Harry Raptus (odc. 26b),
 Druh Orzeł (odc. 29b, 65a, 87),
 Elliot Sampson (odc. 36b, 52a, 54a, 59a, 68a, 86a, 115a, 121a, 144a, 154a, 156b),
 muł Pacyfik (odc. 62b),
 Marek Anotniusz (odc. 110b, 135a, 141b),
 troll mostowy (odc. 139b)
 Julia Kołakowska-Bytner –
 pani prezydent (odc. 7a),
 ptak #2 (żona Jerry’ego) (odc. 8b),
 ptak #2 (dziewczyna ptaka #1 (Boyda)) (odc. 10b),
 Smarkaś (odc. 112b, 129a, 132a),
 reporterka (odc. 148a)
 Agata Gawrońska-Bauman –
 jedna z kobiet przed Białym Domem (odc. 7a),
 Claudette,
 łowczyni talentów (odc. 42b),
 Rebecca (odc. 64a)
 Mikołaj Klimek –
 barbarzyńca,
 kurzozwierz #2 (odc. 19b),
 Cal (odc. 35b)
 Adam Bauman –
 lew Thes (odc. 8a, 34a, 49b, 130),
 Elliot Sampson (odc. 29b),
 łowca talentów #1 (odc. 42b)
 Dariusz Odija – Kurak
 Janusz Zadura – ślimak (odc. 11a)
 Ryszard Olesiński –
 staruszek (odc. 15b),
 Koza Gabby,
 Puma Pete,
 pan Montygrabs (Dziadek) (odc. 103a, 108b, 140b)

 Paweł Ciołkosz –
 skunks #1 (odc. 18b),
 Tad Tucker (odc. 25a, 61a, 78a, 85b, 91a, 109a, 125b),
 koń Horace (odc. 28a, 53a, 63a, 90b, 115a, 129b)

 Brygida Turowska –
 skunks #2 (odc. 18b),
 Ivana (odc. 20b, 31b, 67b)
 Marta Dylewska –
 Pampreen Perdy (odc. 19a, 71b),
 skaut niedźwiadek (odc. 29b, 65a)
 Adam Krylik –
 wirus komputerowy (odc. 20a),
 drzewacz Wilt (odc. 139)
 Mieczysław Morański –
 kelner (odc. 22b),
 Lesio Pierwszy Wielki (Leslie P. Lilylegs) (odc. 26a)
 Klaudiusz Kaufmann –
 Dr Clovenhoof (odc. 27b, 28b, 43b),
 siostrzeniec Bugsa (odc. 70a),
 mumia króla Kapuchaimamona (odc. 73a)
 Przemysław Glapiński – Cecil (odc. 54b, 79a, 84b, 87, 119a, 122b, 137b, 144a)
 Włodzimierz Press –
 Sylwester,
 sprzedawca biletów na stacji kolejowej (odc. 56a, 143a)
 Grzegorz Pawlak –
 Shifty (odc. 55b),
 szef Claudette (odc. 63b)
 Wojciech Żołądkowicz –
 skrzat Powsinoga (Sknerus O’Hardy) (odc. 60a, 119b),
 Blacque Jacque Shellacque
 Lucyna Malec – Tweety
 Mirosława Krajewska – Babcia
 Wojciech Paszkowski –
 Elmer Fudd,
 spiker na stadionie (odc. 70b),
 Tomasz Marzecki – agent Pepé Le Swąd
 Monika Węgiel – Rhoda Łomot (odc. 79a, 92b, 116a, 123a, 143b, 153a)
 Jakub Wieczorek –
 Ślimakozjusz Pierwszy (odc. 81a, 96b, 132b),
 duch (odc. 81b),
 Hrabia Drapistrup (odc. 85a, 136b, 141b),
 narrator (odc. 86b),
 olbrzym (odc. 105a, 139),
 święty Mikołaj (odc. 108a, 131b),
 Maestro (odc. 114b),
 potwór morski (odc. 119a),
 pan Henry (odc. 129a),
 trujący dąb (odc. 130ab),
 Duży (odc. 117b, 147),
 śmieciarz (odc. 147a),
 Asteroida (odc. 148, 156),
 Pierre Rożek (odc. 155b)
 Mateusz Lewandowski –
 Hubie i Bertie (odc. 102a, 112b, 122b, 129b, 132a, 147a),
 drugi z braci Wright (Curt) (odc. 105b, 138b, 154a, 156)

 Agnieszka Kunikowska – Lola (odc. 104b, 123a, 143b)

 Jolanta Wołłejko – Wiedźma Hazel (odc. 126b, 136b, 141a)

i inni

Śpiewali: Adam Krylik i inni

Lektor: Adam Bauman

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Zwariowane melodie
Filmy o królikach i zającach
Seriale telewizyjne zakończone w 2020